Il singolare maschile del Beijing International Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Grega Žemlja era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lu Yen-Hsun ha battuto in finale Gō Soeda 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Lu Yen-Hsun (Campione)
  Gō Soeda (finale)
  Zhang Ze (semifinali)
  Tatsuma Itō (primo turno)

  Wu Di (quarti di finale)
  Hiroki Moriya (quarti di finale)
  Danai Udomchoke (primo turno)
  Christopher Rungkat (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Beijing International Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013